Mohačka bitka 1526.
 Bitka kod Mohača 1687.